Фінал Кубка Німеччини з футболу 1982 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1981—1982 відбувся 1 травня 1982 року. У поєдинку зустрілися «Нюрнберг» з однойменного міста та мюнхенська «Баварія». Перемогу з рахунком 4:2 здобула «Баварія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Баварія»

«Нюрнберг»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1982 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 1982
1982 у німецькому спорті